Központi járás volt a neve 1950 előtt egyes járásoknak, melyeknek székhelye megegyezett a vármegyéével, melyhez tartoztak.

 Központi járás (Bihar vármegye), székhelye Nagyvárad volt, 1918-ig működött, utóda a Nagyváradi járás volt 1940-44 között
 Központi járás (Csanád vármegye), székhelye Makó volt, 1950-ig működött, új neve Makói járás lett
 Központi járás (Csongrád vármegye), székhelye Szentes volt, 1948-50 között működött, elődje a Mindszenti járás, új neve Szentesi járás lett
 Központi járás (Hajdú vármegye), székhelye Debrecen volt, 1901-50 között működött, a Balmazújvárosi járás egy részéből alakult, új neve Debreceni járás lett
 Központi járás (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye), székhelye Szolnok volt, 1923-50 között működött, új neve Szolnoki járás lett
 Központi járás (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye), székhelye Budapest volt, 1922-50 között működött, elődje a Kispesti járás volt
 Központi járás (Temes vármegye), székhelye Temesvár volt, 1918-ig működött
 Központi járás (Tolna vármegye), székhelye Szekszárd volt, 1950-ig működött, új neve Szekszárdi járás lett

Magyar történelmi államszervezet